Ханаан — многозначный термин.
 Ханаан — местность к западу от Иордана, Земля Обетованная.
 Ханаан — сын Хама, отец Иевусея.
 Ханаан — аниме-сериал.

См. также 
 Ханаанская собака